Søren Sørensen kan henvise til blandt andre:

 Søren Sørensen (murermester) – dansk murermester og bygmester
 Søren Sørensen (landstingsmedlem) (1801-1892) – dansk skolemand og politiker, medlem af Landstinget
 Søren Sørensen (orientalist) (1848-1902) – dansk orientalist
 Søren Sørensen (folketingsmedlem) (1848-1923) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Søren Sørensen (officer) (1873-1933) – dansk officer og distriktskommisær i Belgisk Congo
 Søren Sørensen (agronom) (1879-1959) – dansk agronom og statskonsulent
 Søren Sørensen (maler) (1885-1937) – dansk maler (Søren Kristian Sørensen)
 Søren Sørensen (organist) (1920-2001) – dansk organist og musikhistoriker
 Søren Sørensen (forfatter) (født 1937) – dansk forfatter og billedkunstner
 Søren Sørensen (gymnast) (1897-1965) – dansk gymnast, som deltog i de Olympiske Lege 1920

Desuden:
 S.A. Sørensen (1840-1896) – dansk officer (Søren Anthon Sørensen)
 Søren Christian Sørensen (1843-1916) – dansk præst
 Søren Henrik Theodor Sørensen (1849-1929) – færøsk/dansk præst, aktiv i afholdssagen
 Søren Peter Lauritz Sørensen (1868-1939) – dansk kemiker